Francesco Nucara (1940-2022) –  politico italiano
 Renzo Nucara (n. 1955) – artista italiano, esponente del gruppo Cracking Art